Горо́шек — узор из регулярно расположенных кружочков одинакового размера.

Узор в горошек издревна использовался в народном искусстве, особенно в керамике и текстиле — в виде вышивки, печати на ткани и узелков на кружеве. Он появляется на предметах декоративно-прикладного искусства в самых разных контекстах. 

В наше время ткань в горошек преимущественно используется в женской моде, чаще всего из неё шьются летние платья, купальные костюмы и нижнее бельё. Иногда узор в горошек появляется и на более официальной одежде. Так, в платьях и костюмах из такой ткани нередко появлялась на публике королева Великобритании Елизавета II. В мужской моде горошек используется преимущественно на галстуках, рубашках и носках.

В 1954 году Кристиан Диор использовал горошек для одного из платьев в своей легендарной коллекции New Look — оно оказалось самой продаваемой моделью.

Возвращению моды на платья в горошек в конце 1980-х и начале 1990-х годов способствовала модельер Каролина Эррера. Она использовала горошек на большинстве своих платьев, а также на коробках духов Carolina Herrera, Herrera For Men, Aquaflore и Flore.

Ссылки 
 
 A history of polka dots: the pattern's enduring fashion appeal
 A Brief History of Polka Dots
 A History of Polka Dots, in Case You’ve Ever Wanted to Know More About Them
 Polka Dots – A Brief History Through Time

Орнамент
Геометрический орнамент